Lil Morty (В'ячеслав Михайлов, народився 11 січня 1999 року) – репер із Харкова.

Дитинство 
Відомо, що з 11 років хлопчик не на жарт захопився скейтбордингом. Цілими днями майбутній Lil Morty проводив час у парках і скверах, відточуючи майстерність. Що згодом яскраво відобразилося в майбутньому. 

Згодом В‘ячеслав доєднався до новоствореного об‘єднання «Подмост скейтбординг» відомого в вузькому колі дизайнера та виконавця - Яна Блока. Разом із однодумцями В‘ячеслав продовжував кататися на скейті, знімаючи це, та публікуючи в інстаграм, юнак вже почав отримувати першу популярність. До катання на скейті додалися проби робити реп із київським реп колективом «044 Клан» та її засновником 044 Rose, якого з В‘ячеславом познайомив вищезгаданий Ян Блок. Також Яну треба подякувати і за найважливіше знайомство на початку кар‘єри В‘ячеслава, знайомство з репером Pharaoh, на його першому концерті в рідному місті В‘ячеслава - Харкові.
З цього і починається кар‘єра молодого Morty Mort’a…

Дискографія 

2017: «ЛИЛ МОРТИ» 
2019: «PROTEGE» 
2020: «LIL MORTY 2» 
2021: «BORN FROM SHYNE»  
2022: «LIL MORTY 3»

Спільні пісні з іншими виконавцями 
2017: «BAPE (feat. Pharaoh)» 
2017: «ФОРМУЛА 1 (feat. 044 Rose)» 
2017: «МАЛИНА (feat. Acid.flicker.family)» 
2017: «Они скалят зубы (feat. Djsymbiothic)» 
2018: «Gnarlymorty (feat. Lil Gnar)» 
2018: «"TELLY GRAVE" DRACO (feat. LIL MORTY & DIE4R)» 
2019: «BACK ACCOUNT (feat. AQUAKILLA)» 
2019: «"044 ROSE" Bitch Don't Play with Me (feat. I61 & Lil Morty)» 
2019: «624 (feat. Rizzy & Lil Morty)» 
2019: «"LIL KRYSTALLL"Патек (feat. Lil Morty)»
2019: «"OG Buda" МОБ (feat. Lil Morty)»
2020: «Мандем (feat. OG Buda)» 
2020: «SK8L!F34L (feat. FENDIGLOCK)» 
2020: «"AQUAKILLA" Ua Drill (feat. Lil Morty)» 
2020: «Chilling Killing (feat. YAKATA 044)» 
2020: «"blago white" VALENKI (feat. Lil Morty)» 
2020: «DrugStyle (feat. LIL KRYSTALLL)» 
2020: «DirtyToe (feat. Lil Toe)»
2020: «"39" ТИК ТАК (feat. LIL MORTY)» 
2021: «Грязный Флоу (feat. DJSYMBIOTHIC)» 
2021: «"Guram D" Bape (feat. AQUAKILLA & Lil Morty)» 
2021: «"uglystephan" Охотники (feat. LIL MORTY)»
2021: «Зуб (feat. PLOHOYPAREN)»  
2021: «DRIPIKI (feat. Guram D )» 
2021: «4L (feat. Guram D)»
2021: «"PLOHOYPAREN" Морти спорт плохой нарик (feat. LIL MORTY)» 
2021: «"FENDIFLOCK" Панк (feat. LIL MORTY)»
2021: «"OG Buda" МОБ2 (feat. Lil Morty)»
2022: «"FENDIFLOCK" Твинчик (feat. LIL MORTY)»

Примітки